Ouédraogo ist ein insbesondere in dem westafrikanischen Staat Burkina Faso gebräuchlicher Familienname, der auf Ouédraogo zurückgeht, den legendenhaften Gründer des ersten Mossi-Reiches Tenkodogo. Eine seltenere Variante des Namens ist Ouedraogo.

Namensträger 
 Aboubakari Ouédraogo (* 1970), burkinischer Fußballspieler
 Alassane Ouédraogo (* 1980), burkinischer Fußballspieler
 Albert Ouédraogo (* 1969), burkinischer Premierminister
 Ali Ouédraogo (* 1976), burkinischer Fußballspieler
 Amadé Ouédraogo (* 1973), burkinischer Botaniker
 Ambroise Ouédraogo (* 1948), burkinischer Bischof von Maradi
 Angelika Ouedraogo (* 1993), burkinische Schwimmerin 
 Assimi Ouédraogo, burkinischer Fußballspieler
 Aziz Ouédraogo, burkinischer Fußballspieler
 Bassirou Ouédraogo (* 1992), burkinischer Fußballspieler
 Bernard Lédéa Ouédraogo (1930–2017), burkinischer Politiker
 Boukari Ouedraogo (* 1979), burkinischer Fußballschiedsrichter
 Catherine Ouedraogo (* 1962), Frauenrechtlerin
 Drissa Ouédraogo (* 1970), burkinischer Fußballspieler
 Élodie Ouédraogo (* 1981), belgische Sprinterin
 Farid Ouédraogo (* 1996), burkinischer Fußballtorhüter
 Fulgence Ouedraogo (* 1986), französischer Rugbyspieler
 Georges Ouédraogo († 2012), burkinischer Musiker
 Gérard Kango Ouédraogo (1925–2014), Premierminister von Obervolta
 Gilbert Ouédraogo (* 1968), burkinischer Politiker
 Hamado Kassi Ouédraogo (* 1983), burkinischer Fußballspieler
 Hermann Ouédraogo (* 1981), burkinischer Fußballspieler
 Hyacinthe Ouédraogo (* 1977), burkinischer Fußballspieler
 Idrissa Ouédraogo (1954–2018), burkinischer Filmemacher
 Ismahila Ouédraogo (* 1991), burkinischer Fußballspieler
 Issiaka Ouédraogo (* 1988), burkinischer Fußballspieler
 Jean-Baptiste Ouédraogo (* 1942), Präsident von Obervolta
 Jérémie Ouédraogo (* 1973), burkinischer Radrennfahrer
 Joachim Ouédraogo (* 1962), burkinischer Geistlicher, Bischof von Koudougou
 Julien Ouédraogo (* 1982), burkinischer Fechter
 Kadré Désiré Ouédraogo (* 1953), burkinischer Premierminister
 Kassoum Ouédraogo (* 1966), burkinischer Fußballspieler
 Mamadou Ouédraogo (1906–1978), burkinischer Politiker
 Marie Françoise Ouedraogo (* 1967), burkinische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Marius Ouédraogo (1933–1995), burkinischer Geistlicher, Bischof von Ouahigouya
 Maxime Ouédraogo (1923–2001), burkinischer Politiker
 Médard Léopold Ouédraogo (* 1953), burkinischer Geistlicher, Bischof von Manga
 Mohamed Ouédraogo, burkinischer Fußballspieler
 Moumouni Ouédraogo, burkinischer Fußballspieler
 Oumarou Ouédraogo (* 1984), burkinischer Fußballspieler
 Paul Yemboaro Ouédraogo (* 1948), ivorischer Geistlicher, Erzbischof von Bobo-Dioulasso
 Philippe Ouédraogo (* 1945), burkinischer Kardinal, Erzbischof von Ouagadougou
 Philippe Ouédraogo (Politiker) (* 1942), burkinischer Politiker
 Privat Ouédraogo (* 1975), burkinischer Fußballspieler
 Rahim Ouédraogo (* 1980), burkinischer Fußballspieler
 Ram Ouédraogo (* 1950), burkinischer Politiker
 Saydou Ouédraogo (* 1981), burkinischer Tennisspieler
 Serge Ouédraogo (* 1988), burkinischer Fußballspieler
 Youssouf Ouédraogo (1952–2017), burkinischer Premierminister

Familienname
Afrikanischer Personenname
Kultur (Burkina Faso)